Dilocantha är ett släkte av steklar. Dilocantha ingår i familjen Eucharitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glanssteklar
Dilocantha